Зу́бин Ме́та (; род. 1936) — индийский дирижёр.
 Зубин Поток (сербск. Зубин Поток) — община в Сербии, входит в округ Косовскомитровицкий.
 Зубин-Поток — город в Сербии.

См. также 
 Зубен